Гутерриш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гутерриш, Антониу (часто Гутерреш; род. 1949) — португальский государственный деятель, Генеральный секретарь ООН.
 Гутерриш, Висенте (род. 1955) — восточнотиморский государственный деятель.
 Гутерриш, Франсишку (также известный под прозвищем Лу-Олу; род. 1954) — восточнотиморский политик, избранный президент Восточного Тимора.
 Гутерриш, Эурику (род. 1971) — восточнотиморский боевик и индонезийский политик, командир проиндонезийского вооружённого формирования Aitarak.